Untitled ():
 Untitled — сингл группы Simple Plan, выпущенный в 2004 году.
 Untitled — альбом группы Korn, выпущенный в 2007 году.
 Untitled — альбом R&B певца R. Kelly, выпущенный в 2009 году.